Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2016 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Стартував 5 березня 2016 року. Титул чемпіона вперше здобув Вікінгур (Гета).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Клаксвік взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Фарерських островів з футболу 2016
2. Клуб Творойрі після закінчення чемпіонату об'єднався із клубами Судурой та Ройн і отримав перехідну назву Творойрі/Судурой/Ройн.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2016
Фарерські острови